Еврейска енциклопедия може да се отнася за:
  Jewish Encyclopedia, излязла в 12 тома в Ню Йорк през 1901—1906 гг.;
 Съвременна електронна и нередактирана версия на Jewish Encyclopedia на сайта jewishencyclopedia.com;
  Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона, излязла в Руската империя през 1906—1913 гг. в 16 тома на основата Jewish Encyclopedia;
 Еврейска енциклопедия (האנצקלופדיה העברית‎), универсална енциклопедия на иврит, излязла в 1949 г. в Тел Авив, а после и в Йерусалим;
  Encyclopaedia Judaica, енциклопедия за евреите и юдаизма на английски език в 26 тома, първите 16 от които излизат през 1971—1972 гг.;
  Краткая еврейская энциклопедия в 11 тома, излязла на руски език в Йерусалим през 1976—2005 гг. (отначало излиза в съкратен вариант на Encyclopaedia Judaica в 3 тома, и като друго предходно самостоятелно издание);
  Электронная еврейская энциклопедия (ЭЕЭ) на руски език, която е допълнена и осъвременена версия на Кратката еврейска енциклопедия;
  Российская еврейская энциклопедия (РЕЭ) на руски език, издадена в Москва в 1994 г. като енциклопедично издание за живота и дейността на евреите в Русия, СССР и ОНД.

Израелска литература
Енциклопедии по тематика